Tybald III (hrabia Blois)
 Tybald III (hrabia Szampanii)